Arkejsjos (Arkizjos) – w mitologii greckiej heros, dziad Odyseusza.

Wedle jednej z wersji był synem Kefalosa.

Arkejsjos razem z Chalkomedusą spłodził Laertesa.

Przypisy

Bibliografia 
 

Herosi w mitologii greckiej